Amerikai Egyesült Államok
 Van Horn (Texas)
 Van Horn (Washington)